Tin Gods (1926), een film van Allan Dwan
Tin Gods (1932), een film van F.W. Kraemer